Säsongen 2019 var IFK Göteborgs 114:e säsong, deras 87:e och 43:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2019 och Svenska cupen 2018/2019. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i mars och avslutades i november.

Spelare

Spelartruppen 2019

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2018/2019

Gruppspel

Svenska cupen 2019/2020

Kvalomgång 2

Folksam U21 2019

Matcher

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019 efter lag
2019